Ел Гвамучилар има више значења:

 Ел Гвамучилар (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Гвамучилар (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Гвамучилар (Игвала де ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Гвамучилар (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Гвамучилар, Сентрито (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику